Сардар Гасанов () — азербайджанский тяжёлоатлет. Представлял Азербайджан на летних Олимпийских играх 2008 и 2012 гг.

Спортивная карьера 
В 2007 году Гасанов принял участие на чемпионате мира, где занял 14-е место. На чемпионате Европы 2008 года Сардар Гасанов занимает 5-е место. В этом же году он представлял Азербайджан на Олимпийских играх. Также он занимает второе место на I Всемирном межуниверстетском чемпионате. Через год он занимает 8-е место на чемпионат Европы в Бухаресте. В 2010 году на чемпионате Европы он занимает 5-е место. На чемпионате мира этого же года он занимает 6-место, а на чемпионате мира 2011 года Гасанову достаётся 5-е. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Гасанов занимает 8-е место. В 2013 году в Тиране Сардар Гасанов становится вице-чемпионом Европы. Однако по итогам допинг-теста у него в крови был обнаружен дегидрометилтестестерон, за что Гасанов был дисквалифицирован до апреля 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com
 Профиль на официальном сайте Олимпиады 2012
 Профиль на официальном сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Тяжелоатлеты Азербайджана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года